Miejscowości w Polsce:
 Zdziwój Nowy
 Zdziwój Stary

 Zdziwoj – imię męskie

Linki zewnętrzne